Ghartey ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Ghartey, ghanaischer Politiker, Justizminister und Generalstaatsanwalt
 Robert Jones Ghartey († 1897), Händler, Politiker der Fante-Konföderation, König von Winnebah